Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Pacific Life Open 2008. Für das Turnier der Kategorie ATP Masters Series qualifizierten sich zwölf Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 48 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 8. bis 9. März 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Indian Wells